Куваш:
 Куваш (приток Песчаной) — река в Алтайском крае
 Куваш (приток Елюги) — река в Вельском районе Архангельской области
 Куваш (приток Пингиши) — река в Холмогорском районе Архангельской области
 Куваш (приток Белой) — река в Башкортостане
 Куваш (приток Ая) — река в Челябинской области